Адаб ()

 Адаб — поведения, предписанные нормами шариата, включающие в себя хорошие манеры, нормы приличия, порядочность, человечность.
 Адаб — термин, которым в арабо-исламской мысли обозначается, в частности, жанр морально-дидактической литературы.
 Адаб — город и государство в Древней Месопотамии; располагался в южной части региона.
  — жест, используемый в качестве светского приветствия в Пакистане.
 Адаб — еженедельная газета, издаваемая в Тебризе с 1898 года Адиб-аль-Мемаликом.
 Адаб аль-Муфрад — сборник хадисов, вторая по известности работа имама аль-Бухари.
 Адаби латиф («Художественная литература») — индийский литературно-художественный журнал на урду, издаётся с 1938 года в Лахоре.
 Абдулла-бек Месбах аль-Диван (псевд. Адаб) — курдский поэт, врач, художник, музыкант.